Legende:

Die Spiele der Saison 2004/05 der Hallenhockey-Bundesliga Herren begannen am 16. Dezember 2004 und endeten am 6. März 2005 mit dem Meistertitel des Dürkheimer HC, der im Finale den Harvestehuder THC in der Verlängerung besiegte. Die Endrunde der letzten Vier fand erstmals gemeinsam mit den Damen statt, deswegen gab es keine Spiele um Platz 3.

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde wurde am 5. und 6. März 2005 gemeinsam mit den Damen in der Rhein-Ruhr-Halle Duisburg ausgetragen. Das Spiel um Platz 3 fand deshalb nicht statt.

Aufstieg 
Als Gruppensieger der 2. Bundesliga stiegen auf: Braunschweiger THC (Nord), TC Blau-Weiss Berlin (Ost), Stuttgarter Kickers (Süd), Rot-Weiß Köln (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 04/05

2004
Hockey 2004
Hockey 2005